Mike McIntyre (zeiler) (1956), Brits zeiler
 Mike McIntyre (politicus) (1956), Amerikaans politicus